Минулорічна чемпіонка Кікі Бертенс поступилася в другому колі Вінус Вільямс.

Титул виграла Медісон Кіз, здолавши в фіналі Світлану Кузнєцову, 7–5, 7–6(7–5).

Наомі Осака зберегла за собою звання першої ракетки світу. Перед турніром на лідерство у світовому рейтингу претендували також Ешлі Барті та Кароліна Плішкова.

Сіяні тенісистки
Вісім тенісисток з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання

Джерела 
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
Western & Southern Open
2019 в американському спорті